Na této stránce je vysvětleno, jak jsou týmy nasazovány do osmifinálového pavouka v případě, kdy byla základní část mistrovství hrána v šesti skupinách.

Tento systém vytváření play-off se v současnosti používá na mládežnických fotbalových mistrovstvích: MS do 17 let, MS do 20 let. V letech 1986–1994 byl používán na MS mužů.

Tento systém se používá i na Mistrovství Evropy ve fotbale 2016. Bude uplatněn i na mistrovstvích Evropy mužů v roce 2020 a v dalších letech. Od roku 2015 se systém používá také na Mistrovstvích světa ve fotbale žen.

Postup do osmifinále
První dva týmy ze skupin A, B, C, D, E a F automaticky postupují do osmifinále. K nim se připojí nejlepší čtyři týmy ze třetích míst, na základě počtu dosažených bodů a celkového skóre ze všech odehraných zápasů v skupině.

Pavouk play-off

Pravidlo pro přidělování týmů ze třetích míst do play-off
V následující tabulce jsou uvedeni osmifináloví soupeři mužstev ze třetích míst, podle toho, které týmy ze třetích míst postoupily ze základních skupin.

Reference

 pravidla MS'17 – viz stranu 34

Pravidla fotbalu
Mistrovství ve fotbale
Turnajové systémy